Boisly ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Boisly (1880–1947), deutscher Kommunalpolitiker
 Theodor Boisly (1848–1934), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses